НПС «Дружба» — поселок в Волжском районе Самарской области в составе сельского поселения Лопатино.

География 
Прилегает с востока к центру сельсовета селу  Лопатино.

Население 
Постоянное население составляло 1644 человека (русские 75%) в 2002 году, 1745 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Волжского района (Самарская область)